Der SsangYong Torres ist ein Sport Utility Vehicle des südkoreanischen Automobilherstellers SsangYong, das seit 2022 angeboten wird und zwischen dem Korando und Rexton positioniert ist.

Geschichte 
Im Sommer 2021 wurde das neue Modell unter dem Projektcode J100 bzw. U100 für die Elektroversion angekündigt. Ein Jahr später folgte der Marktstart zunächst in Südkorea. Eine vollelektrische Version für den europäischen Markt soll Ende 2023 folgen. Im März 2023 wurden erste Bilder der EVX genannten Version präsentiert. Sowohl Frontdesign als auch die Innenraumgestaltung unterscheiden sich von dem Modell mit Verbrennungsmotor. Die Bezeichnung des Serienfahrzeugs leitet sich vom Nationalpark Torres del Paine in Patagonien, Südamerika ab.

Technik 
Der Torres nutzt die Plattform des Korando, fällt jedoch größer aus. Als Motorisierungen werden je nach Region ein 1,5 Liter-Turbo-Ottomotor mit einer Leistung von 125 kW (170 PS) und 280 Nm Drehmoment oder ein später nachfolgender Elektromotor angeboten. Standardmäßig wird der Ottomotor mit einem Sechsgang-Automatikgetriebe und Frontantrieb kombiniert. Optional ist auch ein Allradantrieb verfügbar.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (koreanisch)

Korando
Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell